Малынь — топоним в России:
 
 Малынь — река в Тульской области, левый приток Плавы.
 Малынь — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Малынь — село в Щёкинском районе Тульской области.